

Matematica
Criterio di Cartan
Forma di Maurer-Cartan
Matrice di Cartan

Persone
Catherine Cartan Bellis (1999) – tennista statunitense
Élie Joseph Cartan (1859-1951) – matematico francese
Henri Cartan (1904-2008) – matematico francese, figlio di Elie

Altro
17917 Cartan – asteroide della fascia principale
Cartan – cratere lunare